Mastobranchus indicus är en ringmaskart som beskrevs av Rowland Southern 1921. Mastobranchus indicus ingår i släktet Mastobranchus och familjen Capitellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
indicus